Darrell Ioane – calciatore samoano americano
 Digby Ioane – rugbista a 15 australiano
 Monty Ioane – rugbista a 15 australiano
 Rieko Ioane – rugbista a 15 neozelandese